Кејуга има више значења:
 Округ Кејуга (Њујорк)
 Кејуга (Оклахома)
 Кејуга (Њујорк)
 Кејуга (Индијана)
 Кејуга (Северна Дакота)